Лариса (с етимол. от старогръцки: твърдина) може да се отнася до:

 Лариса — град в Гърция;
 Лариса Кремаста — град в Антична Тесалия, Фтиотида;
 Лариса — крепост и замък в Пелопонес от времето на Древна Гърция;
 Лариса — ном в Гърция;
 Лариса — фигура в древногръцката митология;
 Лариса — спътник на Нептун;
 Лариса – старогръцко наименование на крепост или замък, като твърдина или укрепено място, напр. крепостта в Аргос;
 Лариса – женско име, често срещано в Гърция и в Русия (съкр. Лара).